Hind al-Hunnud var en arabisk prästinna och krigare ur Qureish-stammen, berömd för sin kamp mot muslimerna och Muhammed. Hon ledde Slaget vid Badr 624, och utkämpade länge ett gerillakrig mot muslimerna. Hon besegrades till slut av Muhammed och tvingades konvertera till islam.

Källor 
 

Kvinnor
Födda okänt år
Avlidna 600-talet